Wilde Zeiten steht für:

 Wilde Zeiten (Band), 2004 gegründete Punkrock-Band aus Mainz, Rheinland-Pfalz
 Wilde Zeiten (Fernsehserie), Jugendfernsehserie des ZDF aus dem Jahr 1997
 Inga Lindström: Wilde Zeiten, deutscher Fernsehfilm von Sophie Allet-Coche (2021)